Glyn Williams est un nom pouvant désigner:

  (1918-2011), joueur de football gallois
  (né en 1932), professeur d'histoire britannique
 Glyn Williams, développeur du jeu Warhead d'Atari ST

Voir aussi
 

Williams, Glyn